Irina Petrova Ratcheva (Gabrovo, 18 de março de 1963) é uma pianista natural da Bulgária radicada no Brasil. É brasileira naturalizada.

Realizou sua graduação superior e mestrado em piano na Academia Superior de Música Pantcho Vladiguerov, de Sófia. Especializou-se em música de câmara e acompanhamento pianístico.

Formou um duo camerístico com o violista Jairo Chaves e integrou a Orquestra de Câmara do Pará. Desenvolveu intensa atividade de pianista-acompanhadora e pedagoga de piano e música de câmara no Conservatório Carlos Gomes, na cidade de Belém.

Em 1997, realizou a pós-graduação em Piano na Academia Superior de Música de Sófia. Foi pianista-acompanhadora e professora de piano e música de câmara nos 16º, 17º, 18º e 19º Festivais de Música de Londrina.

Desde 1996 é pianista da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina e desenvolve intensa atividade como camerista.

Conquistou o 3º lugar no Concurso Nacional de Música de Câmara Henrique Nirenberg no Rio de Janeiro, realizado pela Academia Nacional de Música em outubro de 1999, juntamente com o violista Jairo Chaves . Em novembro deste mesmo ano o duo foi premiado com o 1º lugar no Concurso Internacional Honorina Barra, em Curitiba, onde participou na categoria Música de Câmara.

Pianistas do Brasil
Ratcheva, Irina
Brasileiros de ascendência búlgara
Cidadãos naturalizados do Brasil